Кампо Кинсе има више значења:

 Кампо Кинсе (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Кинсе, Сан Лорензо (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику